Helfman ist der Familienname folgender Personen:

 Don Elliott Helfman, vollständiger Name von Don Elliott (1926–1984), US-amerikanischer Jazzmusiker

 Joshua Fien-Helfman, US-amerikanischer Ruderer 
 Max Helfman (1901–1963), US-amerikanischer Komponist 
 Michal Helfman (* 1973), israelische Künstlerin  
 Muriel Nezhnie Helfman (1934–2002), US-amerikanischer Künstlerin 

Siehe auch:
 Gelfman (Begriffsklärung)
 Helfmann (Begriffsklärung)